Cercasi casa a Manhattan (Rent Control) – film del 1984 diretto da Gian Luigi Polidoro
 Rent Control – film del 2005 diretto da David Eric Brenner